
Turia se poate referi la:

Localități
 Turia, Covasna, satul reședință al comunei Turia, Județul Covasna
 Turia, Olt, sat în comuna Valea Mare, Județul Olt
 Turia, Stara Zagora, sat în Bulgaria
 [[Kranea, Grevena]], Turia sat aromân din Grecia
 Turia, Republica Macedonia, sat în Republica Macedonia
 Turia, Volîn, sat în Ucraina
 Turia, Kirovohrad, sat în Ucraina
 Turia, Republica Macedonia, sat în comuna Țarevo Selo, Republica Macedonia

Unități administrative 
 Comuna Turia, Covasna

Cursuri de apă 
 Râul Turia, Cașin, râu în România
 Râul Turia, Dârjov, râu în România
 Râul Turia, Asturia, râu în Spania
 Râul Turia, Valencia, râu în Spania
 Râul Turia, Ucraina, râu în Ucraina
 Râul Turia, Rusia, râu în Rusia

Vezi și 
 Turija